Cinzel pode ser:
Cinzel (Banda) - Uma banda de Rock carioca;
Cinzel - Uma ferramenta.

Desambiguação